Latimore ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Latimore (eigentlich Frank Kline; 1925–1998), US-amerikanischer Schauspieler
 Benny Latimore (* 1939), amerikanischer Bluesmusiker
 Thomas C. Latimore († 1941), US-amerikanischer Marineoffizier